Sahamadio – comune del distretto di Fandriana, Madagascar
 Sahamadio – comune del distretto di Farafangana, Madagascar